Граф Август Цешковский (, , Нова Суха в Грембкуве — , Везеница в Сважендзе) — польский философ, экономист, политический и социальный активист. Был соучредителем , президентом .

Философия 
Цешковский изучал философию Гегеля под руководством Карла Мишле, однако позднее отошел от его учения и создал собственное «христологическое понимание мира».

Цешковский делит всю историю на три эпохи. В дохристову эпоху Воля доминировала над Мышлением. В эпоху от Христа до Гегеля мышление доминировало над Волей. Начиная с Гегеля развивается идеализм: философия обретает сознание Воли Христовой. Эта воля не является больше только «побочным следствием познавательно-теоретической деятельности» (Цешковский), но и обладает собственной сущностью. В эпоху после Гегеля господствует «святой дух» в некоем «третьем царстве». Этот дух взывает к славянам о создании общества, основанного на христианском братстве.

Философия Цешковского послужила одним из источников младогегельянства и оказала влияние на Маркса.

Усадьба Цешковских 
Усадьба в Сухой была построена в 1743 году на месте старой. Инициатором её строительства был Игнаций Цешковский ().

В 1787 году Сухую посетил король Станислав Август Понятовский.

После смерти графа Августа Цешковского — усадьба перешла к его сыну, которого тоже звали Август.

В настоящее время — объект туризма.

Сочинения 
 «Prolegomena zur Historiosophie» (Берлин, 1838, на немецком языке);
 «Palingenesie» (Берлин, 1842, на немецком языке);
 «Отче наш» (из четырёх частей)
 Кредит и оборотные его средства = Du crédit de la circulation. / Пер. с 3 фр. изд., пересмотр. и знач. доп. авт., под ред. К. В. Трубникова, с его вступл. и биогр. очерком авт. — Санкт-Петербург, 1893. — 273 с.

Примечания

Библиография 
 
 Павлов, А. Т. К вопросу о влиянии на Герцена Кузена, Цешковского и Фейербаха // Вопросы философии. — 2014. — № 7. — С. 161—166.
 Шпет Г. Книга Цешковского: Prolegomena zur Historiosophie. В кн.: Шпет Г. Философское мировоззрение Герцена. Петроград, 1921. — С. 76-80.
 Alicja A. Gęścińska & Steven Lepez Freedom as praxis: A comparative analysis of August Cieszkowski and Nikolaj Berdjaev // Studies in East European Thought 62 (1):109 — 123 (2010)
 Walter Kühne: Erlebnisse eines Polonisten. Die Besuche des Slawisten Walter Kühne bei Graf August Cieszkowski dem Jüngeren auf Schloss Wierzenica bei Posen in den Jahren 1924 und 1929. Zur Verständigung der Völker. Lohengrin-Verlag, Rendsburg 1995.
 Leber S. «…es mussten neue Götter hingesetzt werden»: Menschen in der Entfremdung: Marx u. Engels, Cieszkowski, Bauer, Hess, Bakunin u. Stirner. Stuttgart, 1987.
 Wiesława Sajdek, Postęp bez rozboju. Podstawy teorii dynamizmu społecznego w filozofii Augusta Cieszkowskiego, Lublin 2008
 Lawrence S. Stepelevich Making Hegel Into a Better Hegelian: August Von Cieszkowski. // Journal of the History of Philosophy (1987). 25 (2):263-273.
 André Liebich Between Ideology and Utopia: The Politics and Philosophy of August Cieszkowski Dordrecht: D. Reidel Publishing, 1979. Pp. vii, 390.

Философы Германии
Младогегельянцы
Гегельянцы
Философы XIX века
Панслависты